Kesijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kesijärvi (sjö, lat 60,98, long 24,77), Egentliga Tavastland, 
 Kesijärvi (sjö, lat 60,75, long 24,52), Egentliga Tavastland, 

Robotskapade Finlandförgreningar